Марк Эми́лий Ле́пид  (; около 325 — после 275 гг. до н. э.) — римский государственный деятель начала III века до н. э.

Основатель ветви Лепидов рода Эмилиев. Стал первым из своего рода носить когномен  — «красивый». Об этом Лепиде известно очень мало.

В 285 году до н. э. стал консулом. Его коллегой по консулату был Гай Клавдий Канина.

У Лепида было два сына — Марк (отец консула 232 года до н. э. Марка Эмилия Лепида) и Маний (отец децемвира по священным делам Мания Эмилия Нумиды, умершего в 212 году).

Литература 
 
 

Эмилии Лепиды